«Святой Марк освобождает раба» (), или «Чудо святого Марка» () — картина в стиле ренессанса итальянского художника Тинторетто, на которой изображён сюжет из цикла чудес святого апостола и евангелиста Марка . Полотно написано в 1548 году и представляет собой живопись маслом на холсте размером 415×541 см. В настоящее время хранится в Галерея Академии в Венеции.

История 
Картина была написана для капитула Великой школы Девы Марии Милосердной в Венеции в апреле 1548 года. Под этой датой о ней похвально отзывается в письме к автору гуманист Пьетро Аретино. В 1797 году полотно было вывезено французской армией в Париж и находилось в музее Наполеона до 1815 года, когда его вернули обратно в Венецию и передали Галерее Академии. 

В 1815—1816 годах полотно, как и другая картина Тинторетто — «Похищение тела святого Марка», было доверено для реставрации Джузеппе Бальдассини и , которые работали под руководством Пьетро Эдвардса. Реставраторы, по сути,  фальсифицировали произведения; они уменьшили размеры полотен и внесли в них небольшие изменения.

Описание 
На картине изображено одно из посмертных чудес святого Марка, о котором повествует Иаков Ворагинский в своей «Золотой легенде». Действие легенды разворачивается в Провансе. Святой Марк освобождает раба от пыток, на которые того обрёк хозяин потому, что раб почитал святого апостола и евангелиста. Хозяин изображён справа, сидящим на троне. Перед ним на земле лежит обнажённый раб, обвиняемый в неповиновении своему господину. Не смотря на запрет, тот отправился в паломничество в Венецию, чтобы почтить мощи святого Марка, поклявшегося хранить своих почитателей. Чудесное явление святого, призванного рабом, приводит к тому, что ломаются орудия пыток к удивлению хозяина, палачей и толпы свидетелей. Театральный характер изображения выдает знакомство художника с венецианским театром и открывает новую традицию сюжетных полотен для венецианских школ.

См. также 
 Святой Марк спасает сарацина

Примечания 

Картины Тинторетто
Картины из собраний Галереи Академии